

Значення 

 Еспер — людина, яка володіє екстрасенсорними та психокінетичними(телекінез) здібностями.

Місця 
 Еспер — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї
 Еспер — річка в Німеччині

Персоналії 
 Дюк Еспер (; 1868—1910) — американський бейсболіст.
 Двейн Еспер (; 1894—1982) — американський режисер та продюсер.
 Євген Йоганн Крістоф Еспер (; 1742-1810) — німецький натураліст, ентомолог.
 Майкл Еспер (;  1976) — американський актор.